Ngoulemekong peut désigner :
 Ngoulemekong, un village du Cameroun dans la commune d'Akonolinga ;
 Ngoulemekong, un village du Cameroun dans la commune de Lobo ;
 Ngoulemekong, un village du Cameroun dans la commune de Sangmélima.

Voir aussi 
 Ngoulemakong (homonymie)